Julio Rodríguez puede referirse a:

 José Julio Rodríguez (1948-), militar español.
 Julio Rodríguez Bolaños (1935), abogado costarricense.
 Julio Rodríguez Caloggero (1979), actor argentino.
 Julio Rodríguez Cristóbal (1978), futbolista uruguayo.
 Julio Rodríguez Fernández (1945-), militar español, Jefe del Estado Mayor de la Defensa (2008-2011).
 Julio Rodríguez González (1956), exfutbolista y preparador de arqueros chileno.
 Julio Rodríguez López (1995-), futbolista español.
 Julio Rodríguez Martínez (1928-1978), ministro de Educación de España (1973-1974).
 Julio Rodríguez Reyes (1925-), violinista puertorriqueño.
 Julio Rodríguez Suárez (1971), escritor español de poesía y novela, y profesor universitario.
 Julio Rodríguez Villanueva, profesor universitario y científico español especializado en Bioquímica y Microbiología.
Julio Rodríguez (béisbol) (2000), beisbolista dominicano.

Otros casos de desambiguación del apellido Rodríguez 
 '''Rodríguez